Norden è una parola scandinava e tedesca, tradotta letteralmente come "il nord". Viene comunemente usata per riferirsi alla regione geografica e culturale dell'Europa del Nord ed Atlantico del Nord.

Geografia
 Norden – città della Bassa Sassonia in Germania

Persone
 Eduard Norden (1868-1941) – filologo classico e storico delle religioni tedesco
 Frederic Louis Norden (1708-1742) – esploratore danese
 Lisa Nordén (1984) – triatleta svedese

Tecnica
 Sistema di puntamento Norden – strumento bellico utilizzato dai bombardieri alleati della seconda guerra mondiale